Dranse (Haute-Savoie), een Franse rivier in de Haute-Savoie, die uitmondt in het meer van Genève 
 Dranse de Morzine, een uitstroom van Lac d'Avoriaz
 Dranse d'Abondance, een kleine rivier in de Haute-Savoie, een sub-zijrivier van de Rhône
 Dranse (Wallis), een rivier in Zwitserland die uitmondt in de Rhône 
 Dranse de Bagnes, een uitstroom van Lac de Mauvoisin
 Dranse d'Entremont, een rivier waarvan de vallei deel uitmaakt van de Grote Sint-Bernhardpas

Zie ook 
 Réserve naturelle nationale du delta de la Dranse, een natuurgebied aan de monding van Dranse in Haute-Savoie